Чемпионат КОНМЕБОЛ по пляжному футболу 2008, также известен как Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу 2008 (КОНМЕБОЛ) — второй чемпионат Южной Америки по пляжному футболу, проходивший в апреле 2008 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).  Сборные, которые заняли три первых места (Бразилия, Аргентина, Уругвай) получили право на участие на чемпионате мира 2008 в Марселе (Франция), который проходил с 17 по 27 июля.

Участвующие команды 
В турнире приняли участие 7 команд.

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы
Время начала всех матчей указано по местному времени Буэнос-Айрес, Аргентина (UTC-3).

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Команды прошедшие квалификацию

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионаты мира по пляжному футболу